Le Judan ( en japonais) est un grade ou un titre japonais pouvant faire référence au :
 Judan, un des titres majeurs du go japonais ;
 Judan, un des anciens titres majeurs du shogi japonais.